Citizen Kane steht für:

 Citizen Kane, Filmdrama des US-amerikanischen Regisseurs Orson Welles aus dem Jahr 1941
 Citizen Kane – Die Hollywood-Legende, Fernsehfilm über die Entstehung des Filmklassikers Citizen Kane aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Citizen Cain, britische Rock-Band